De Baskische naam voor:
 Etcharry, een Franse gemeente in het departement Pyrénées-Atlantiques
 Etxarri-Aranatz, een plaats en gemeente in de Spaanse provincie en autonome regio Navarra